Majholmen kan syfta på följande platser:

Finland

Egentliga Finland 

 Majholmen, Nagu, Åboland, 
 Majholmen, Kimitoön, Åboland,

Nyland 

 Majholmen, Esbo, Nyland, 
 Majholmen, Sibbo, Nyland, 
 Majholmen (väster om Emsalö, Borgå), Nyland, 
 Majholmen (norr om Emsalö, Borgå), Nyland, 
 Majholmen (vid Kejvsalö, Lovisa), Nyland, 
 Majholmen (vid Valkom, Lovisa), Nyland, 
 Majholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Lilla Majholmen
Mejholmen

Robotskapade Finlandförgreningar